Атра́к (Atruq; также Артак, Ардак, Отра́к, Отро́к, ? — после 1125 года) — половецкий хан, сын хана Шарукана.

Биография

На Кавказе 
После поражений, понесённых от русских в 1111 году, орда Атрака и Сырчана отступила в Нижнее Подонье и северо-кавказские степи. Пополнившись отрядами из других разрозненных орд половцев, орда Атрака стала союзником донецких аланов, противостоявших русским.

С приходом на северный Кавказ в 1117 году кипчаки разрушили Саркел (Белую Вежу), принудив жителей города, а также племена печенегов и торков уйти на Русь.

На Северном Кавказе половцы потеснили аланов, адыгов и вайнахов, но в начале XII века границы между ними стабилизировались по рекам Кубань, Нижняя Малка и Терек. Примирению между аланами и кипчаками способствовал грузинский царь Давид IV Строитель.

Для усиления военных сил страны царь Грузии Давид IV в 1118 году заключил союз с кипчаками, из-за опасения вторжения сельджуков в Грузию. Поэтому ещё ранее царь Давид женился на Гурандухт, дочери предводителя кипчаков Атрака. Давид отправил к кипчакам послов, чтобы пригласить своего тестя с войском в Закавказье для участия в войне против сельджуков. Согласие со стороны кипчаков было получено. Кипчаков Атрака, пришедших в Грузию, было 40 000 воинов, не считая женщин. Кроме того, 5000 отборных воинов вошли в царскую гвардию. Орда хана Сырчана осталась кочевать на Дону.

После ухода Атрака к Давиду русские в 1116—1117 году ликвидировали аланское княжество на Северском Донце.

Возвращение 
После смерти Владимира Мономаха и царя Давида, в 1125 году, Атрак и часть его орды по приглашению хана Сырчана вернулись на Дон.

Возвращение Атрака со своими людьми в степь связано с живописной легендой: когда Сырчан прискакал на Кавказ, где Атрак в почёте и полном благополучии обитал уже долгое время, Атрак долго не поддавался его уговорам вернуться на родину. Тогда Сырчан достал из-за пазухи пучок степной травы, который взял с собой, покидая ненадолго степь, и запах сухой полыни изменил решение Атрака. Русская летопись при этом приписывает ему также такие слова: «да лучше есть на своей земле костю лечи нели на чуже славну быти». .

Семья 
Сын Атрака от одной из грузинских княжон — Кончак возглавил орду после отца и принимал активное участие в распрях русских князей, по некоторым сведениям даже «помогал нескольким русским князьям восходить на киевский престол». Кончак стал героем «Слова о полку Игореве», а сын Кончака, Юрий «руководил кипчакскими воинами в битве с монголами на Калке», тогда и погиб. По другим сведениям, он был разбит монголами в 1223 году, но ещё до битвы на Калке.
Хан Атрак, помимо летописей, упоминается в русских былинах:                                                                                                                                                      Поднимается на Киев да Кудреванко-царь                                                                                                                                                                                                  А да с ним с любимым-то зятем со Атраком,                                                                                                                                                                                             Он с любимым-то сыном да все со Коньшином.                                                                                                                                                                                       Да у Атрака силушки сорок тысячей                                                                                                                                                                                                         Да у Коньшика силы да сорок тысячей                                                                                                                                                                                                       У самого-то Кудреванка да числу-смету нет..

Другой его сын — Елтук был убит в 1180 году в битве у Долобского озера.

Примечания и ссылки

Литература 
 Д. Лихачёв. "Рассказы русских летописей." XII - XIV веков.  "Поход Святослава Всеволодовича киевского на половцев".
 «Половцы» Ю. В. Сухарев
 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в XII веке
Правители Европы XII века
Половецкие ханы
Персоналии, чья дата рождения не установлена